

Geografia 
 Argentina
 Crespo – città della provincia di Entre Ríos
 Villa Crespo – quartiere di Buenos Aires
 Brasile
 Rio Crespo – comune dello stato della Rondônia
 Venezuela
 Crespo – municipalità nello stato di Lara

Persone 
 Alberto Crespo – pilota automobilistico argentino
 Ángel Crespo – poeta spagnolo
 Édgar Crespo – nuotatore panamense
 Elvis Crespo – cantante portoricano
 Hernán Crespo – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Jimmy Crespo – chitarrista statunitense
 Joaquín Crespo – politico venezuelano
 Jorge J. Crespo de la Serna – artista messicano
 José Ángel Crespo – calciatore spagnolo
 Patricio Crespo – imprenditore e politico cileno
 Xavi Crespo – cestista spagnolo

 Ernesto Horacio Crespo – militare argentino
 Daniel Fernández Crespo – politico uruguaiano
 Enrique Barón Crespo – politico spagnolo

Altro 
 4373 Crespo – asteroide della fascia principale